Clyst – rzeka w Anglii

 Clyst Fomison – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst Gerred – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst Honiton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst Hydon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst St George – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst St Lawrence – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst St Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Clyst William – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Ashclyst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Broadclyst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 West Clyst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon